Der Mann im Sattel steht für:

 Der Mann im Sattel (1925), ein deutscher Film aus dem Jahr 1925
 Der Mann im Sattel (1945), ein deutscher Film aus dem Jahr 1945